Il singolare del torneo di tennis Open Barletta 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Francisco Cabello che ha battuto in finale Salvador Navarro-Gutierrez 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Emilio Benfele Álvarez (secondo turno)
 Marcello Craca (semifinali)
 Fernando Vicente (secondo turno)
 Álex Calatrava (quarti di finale)

 Jacobo Diaz-Ruiz (primo turno)
 Assente
 Renzo Furlan (primo turno)
 Francisco Cabello (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Barletta 1998